

Patronyme 

 Avery Brundage (1887-1975), dirigeant sportif américain ;
 Jackson Brundage (2001-), acteur américain ;
 Jennifer Brundage (1973-), joueuse de softball américaine ;
 Margaret Brundage (1900-1976), illustratrice américaine ;
 Frances Brundage (1854-1937), illustratrice américaine.

Toponyme 

 Brundage, census-designated place américaine située au Texas.